Mitino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Mitino – rejon Moskwy
 Mitino – stacja metra w Rosji, w Moskwie
 Mitino – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim